Са́ндерсон или Сэ́ндерсон () — английская фамилия, также название и топоним.

Носители фамилии 
Сандерсон
 Кобден-Сандерсон, Томас Джеймс (1840—1922) — британский художник, типограф и переплетчик.
 Сандерсон, Айвен (1911—1973) — британо-американский натуралист, криптозоолог, писатель и путешественник.
 Сандерсон, Брэндон (род. 1975) — американский писатель.
 Сандерсон, Грант — создатель образовательного математического канала 3Blue1Brown.
 Сандерсон, Дерек (род. 1946) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз».
 
 Сандерсон, Керри (род. 1950) — австралийская женщина-политик, 32-й губернатор Западной Австралии.
 Сандерсон, Лилиан (1866—1947) — немецкая певица американского происхождения.
 Сандерсон, Нил (род. 1978) — барабанщик, бэк-вокалист и один из основателей группы Three Days Grace.
 Сандерсон, Ричард (род. 1953) — британский певец, известный своими песнями «Reality», «So Many Ways» и «She’s a Lady».
 Сандерсон, Рональд (1876—1918) — британский гребец, чемпион Олимпийских игр 1908.
 Сандерсон, Сибилла (1864—1903) — американская оперная певица-сопрано.
 Сандерсон, Тереза (род. 1956) — британская легкоатлетка (метание копья).
 Сандерсон, Уилл (род. 1980) — канадский актёр.
 Сандерсон, Уилли — шотландский кёрлингист.

Сэндерсон
 Сэндерсон, Джефф (род. 1972) — профессиональный канадский хоккеист.
 Сэндерсон, Кэл (род. 1979) — американский борец вольного стиля.

Персонажи 
 Сандерсон, Гари — главный протагонист игры Call of Duty: Modern Warfare 2

Название 
 «Сандерсон» — британская компания, основанная в 1860 году и производящая ткани, обои и краски; входит в корпорацию Sanderson Design Group.

Топоним 
 Сандерсон — невключённая община штата Техас, США, административный центр округа Террелл.